Игры в группе E на чемпионате мира 2018 прошли с 17 по 27 июня 2018 года. Группа состояла из сборных Бразилии, Швейцарии, Коста-Рики  и Сербии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе F, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем группы F.

Команды

Таблица 

Время начала матчей указано местное.

1 тур

Матч № 10. Коста-Рика — Сербия

Матч № 9. Бразилия — Швейцария

2 тур

Матч № 25. Бразилия — Коста-Рика

Матч № 26. Сербия — Швейцария

3 тур

Матч № 41. Сербия — Бразилия

Матч № 42. Швейцария — Коста-Рика

Примечания

Ссылки 

 Группа E чемпионата мира по футболу 2018 на сайте FIFA.com

Чемпионат мира по футболу 2018